Chinatown Nights – film del 1929 diretto da William A. Wellman
Chinatown Nights – film del 1938 diretto da Toni Frenguelli